Neukrug bezeichnet

 Neukrug (Lychen), ehemaliger Krug westlich vor Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Neukrug (Märkische Heide), Ortsteil der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Neukrug (Eldetal), Ortsteil der Gemeinde Eldetal, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Neukrug (Stuhr), Ortsteil der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Neukrug (Haselund), Ortsteil der Gemeinde Haselund, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Neukrug (Hürup), Ortsteil der Gemeinde Hürup, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Neukrug (Schuby), Ortsteil der Gemeinde Schuby, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 deutscher Name der Gemeinde Nowa Karczma (Neukrug), Woiwodschaft Pommern, Polen
 deutscher Name von Piaski, Teil der Stadt Krynica Morska (Kahlberg), Woiwodschaft Pommern, Polen
 deutscher Name von Katarzynki in der Landgemeinde Iława (Deutsch Eylau), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 deutscher Name von Soszyca in der Landgemeinde Parchowo (Parchau), Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch:

 Neuekrug
 Neuenkrug
 Neikrug